

Pessoas
Eduard Karl von Martens
Conrad Martens
João Baptista da Silva Ferrão de Carvalho Martens
Wilfried Martens
Ludo Martens
Sint-Martens-Latem

Outros
Dr. Martens - uma marca de botas

Desambiguação